Елберт (округ, Колорадо)
Елберт (округ, Джорджія)